Raw Tracks е EP албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Излиза на 23 ноември 1988 г. и включва шест песни от предишни албуми на групата, които са ремиксирани като има и концертна версия.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара, бек вокали
 Ники Сикс – бас, бек вокали
 Томи Лий – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1988 година